Kollar bezeichnet:

 ein Kleidungsstück für Priester, Kollar
 eine Stielstruktur bei Blätterpilzen, Collar (Mykologie)

Kollar ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kollar (1935–2011), deutscher Jurist 
 François Kollar (1904–1979), ungarisch-französischer Fotograf
 Martin Kollar (1901–1965), deutscher Unternehmer
 Rene Matthew Kollar (* 1947), US-amerikanischer Geistlicher und Historiker
 Rüdiger Kollar (1925–2005), deutscher Lehrer und Amateurastronom
 Sebastian Kollar (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Vincenz Kollar (1797–1860), österreichischer Zoologe und Insektenkundler

Siehe auch:
 Kollár
 Collar